Примера Уругвая 2000 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Насьональ».

Лига была расширена с 15 до 18 участников. Помимо «Хувентуда», «Вильи Эспаньолы» и «Расинга», которые заслужили право участвовать в элите по итогам Второго дивизиона 1999 года, Ассоциация футбола Уругвая выдала специальную лицензию на участие в Примере футбольному клубу «Роча», организованному в результате объединения всех команд своего департамента.

Чемпион Уругвая «Насьональ», а также чемпион и вице-чемпион Лигильи 2000 («Дефенсор Спортинг» и «Пеньяроль») квалифицировались в Кубок Либертадорес 2001.

Выбыли из Примеры «Фронтера Ривера», «Ливерпуль» и «Вилья Эспаньола», причём последний клуб не участвовал в Клаусуре по причине того, что не смог заявить стадион. Вместо них в элиту вышли «Феникс», «Сентраль Эспаньол» и «Монтевидео Уондерерс».

Таблицы

Апертура

Клаусура

Общая

Матчи за чемпионство 
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
 Пеньяроль — Насьональ — 1:0, 1:1

Матчи за право остаться в лиге 
 Фронтера Ривера — Феникс — 0:0, 0:1
«Фронтера Ривера» вылетела во Второй дивизион, «Феникс» поднялся в Примеру.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2000
Футбол в Южной Америке в 2000 году
Спорт в Уругвае в 2000 году